Парама́рибо () — округ Суринама, охватывающий столицу страны Парамарибо и близлежащую область.

Население округа — 242 946 человек (2004), площадь — 183 км².

История 
Район был колонизирован британцами в XVII веке, которые построили здесь форт Виллоуби. Затем этот форт был взят Голландией и переименован в форт Зеландия. Контроль над Парамарибо переходил от голландцев к британцам и обратно до заключения Бредского мира, ознаменовавшего конец Второй англо-голландской войны, в результате которой весь Суринам отошёл к Голландии.

Достопримечательности 

 Мост Жюля Вейденбоса (частично на территории округа)

Административный центр

Примечания 

Округа Суринама